Eichenpark steht für
Eichenpark (Harvestehuder Weg)
Stuttgarter Eichenhain
Siehe auch:
Eichepark